Уи́льям Гри́ффитс (; 16 апреля 1876 — 26 октября 1946), более известный как Би́лли Гри́ффитс — английский футболист, выступавший на позиции центрального хавбека.

Футбольная карьера 
Начал карьеру в клубе «Берри». В феврале 1899 года клуб «Ньютон Хит» приобрёл его на смену Джеймсу Макноту. Дебютировал за «язычников» 1 апреля 1899 года в матче против лондонского клуба «Вулидж Арсенал». Свой первый гол за «Юнайтед» забил 16 сентября 1899 в игре против «Лафборо». Выступал за клуб на протяжении 7 сезонов, сыграв 175 матчей и забив 30 голов. В сезоне 1903/04 стал лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед» в чемпионате (наряду с Томми Аркесденом и Билли Грэссемом). Проиграв конкуренцию в составе Чарли Робертсу, в июне 1905 года Гриффитс перешёл в клуб «Атертон Черч Хаус».

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Атертон»